Сезон 1943–1944 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 26 вересня 1943 та 9 квітня 1944 року. Став 13-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі дві команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 10 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до другої за ієрархією футбольної ліги, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Прімері проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру стала «Валенсія», яка здобула свій другий в історії трофей національної першості. Майбутні чемпіони захопили лідерство вже у четвертому турі чемпіонату і з того часу не полишали чильний рядок турнірної таблиці. В заключній частині чемпіонату валенсійці забезпечили собі досить комфортний відрив від конкурентів і на фініші турніру вони випередили найближчого переслідувача, мадридський «Атлетіко Авіасьйон», на шість очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1943-44 став нападник чемпіона країни, «Валенсія», Едмундо Суарес, який записав до свого активу 27 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Валенсії», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Ігнасіо Ейсагірре 
 Хуан Рамон 
 Альваро Перес 
 Іхініо Ортусар 
 Сімон Лекує
 Карлос Ітурраспе  
 Едмундо Суарес («Мундо»)
 Епі 
 Гільєрмо Горостіса 
 Вісенте Асенсі 
 Вісенте Ернандес

Тренер: Едуардо Кубельс.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1943–44 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1943–44 на bdfutbol.com  

1943-44
1944 у футболі
1943 у футболі